

Неподвижни празници 
Тук са посочени неподвижните празници от православния календар, които всяка година се случват в един и същи ден.
 Януари
 Февруари
 Март
 Април
 Май
 Юни
 Юли
 Август
 Септември
 Октомври
 Ноември
 Декември

Подвижни празници – свързани с Великден 
 4 подготвителни седмици за Великия пост:
 Неделя на митаря и фарисея
 Неделя на блудния син
 Задушница пред Великия пост – съботата срещу Неделя Месопустна
 Неделя Месопустна (Месни заговезни)
 Неделя Сиропустна (Сирни заговезни или Прощална неделя, Прошка). От следващия ден след нея – понеделник – се започва Великият пост.

Света Четиридесетница (Великденски пост):
 В съботния ден от първата седмица на Великия пост – Тодоровден
 Първа неделя на Великия пост – Православна
 Втора неделя на Великия пост – на св. Григорий Палама
 Трета неделя на Великия пост – Кръстопоклонна
 Четвърта неделя на Великия пост – на св. преподобни Йоан Лествичник
 Пета неделя на Великия пост – св. преподобна Мария Египетска
 Лазаровден – Възкресяване на Лазаря
 Шеста неделя на Великия пост – Вход Господен в Иерусалим (Цветница, Връбница)
 Страстна седмица – седмица на Христовите страдания

Великден по години
 През 2011 г. – Великден ще бъде на 24 април
 През 2012 г. – Великден ще бъде на 15 април
 През 2013 г. – Великден ще бъде на 5 май
 През 2014 г. – Великден ще бъде на 20 април
 През 2015 г. – Великден ще бъде на 12 април
 През 2016 г. – Великден ще бъде на 1 май
 През 2017 г. – Великден ще бъде на 16 април
 През 2018 г. – Великден ще бъде на 8 април
 През 2019 г. – Великден ще бъде на 28 април
 През 2020 г. – Великден ще бъде на 19 април

Света Петдесетница (следпасхален период)
 Възнесение (Спасовден)
 Петдесетница
 Св. Дух

Вижте също 
 Българска православна църква

Външни препратки 
 Православен календар, жития и проповеди
 Пресмятане на датите на подвижните празници
 Подготвителни седмици за Великден и Великия пост
 Православни подвижни празници, датите за всички години в табличен вид
 Подробен православен календар по дати